Мстислав Святославич:
 Мстислав Святославич (ум. 1223) — князь Черниговский.
 Мстислав Святославич (ум. 1241) — князь Рыльский.